Dobje (gmina Gorenja vas-Poljane) – wieś w Słowenii, w gminie Gorenja vas-Poljane
 Dobje (gmina Grosuplje) – wieś w Słowenii, w gminie Grosuplje
 Dobje (gmina Litija) – wieś w Słowenii, w gminie Litija
 Dobje pri Planini  – wieś w Słowenii, w gminie Dobje
 Gmina Dobje – gmina w Słowenii
 Marija Dobje – wieś w Słowenii, w gminie Šentjur
 Dobje pri Lesičnem – wieś w Słowenii, w gminie Šentjur